Tandy Corporation, een Amerikaanse fabrikant van consumentenelektronica en computers
 Tandy (band), een Amerikaanse band
 Tandy (district), een district binnen Toeva (Russische Federatie)
Jessica Tandy, een Brits-Amerikaanse actrice